Utrka 500 milja Indianapolisa, službeno 39th International 500-Mile Sweepstakes, održana je na stazi Indianapolis Motor Speedway, u Indiani u Sjedinjenim Američkim Državama 30. svibnja 1955.

Utrka je bila dio AAA i Formula 1 prvenstva. Pobjednik je po prvi put postao Bob Sweikert s konstruktorom Kurtis Kraft-Offenhauser. U kvalifikacijama, život je izgubio Manny Ayulo, a Bill Vukovich poginuo je u utrci dok je bio u vodstvu 50 krugova.

Rezultati utrke 

* Bodovi su uključeni u prvenstvo Formule 1 - sezona 1955.

(R) - vozači koji prvi put voze Indianapolis 500 (rookie)

(W) - vozači koji već imaju pobjedu na Indianapolisu 500 (winner)

Vanjske poveznice
Indianapolis 500 - 1955.

Izvješća utrka Formule 1
1955